Plaats in Indonesië
 Tembok (Tejakula), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Tembok (Limpung), een plaats in het onderdistrict Limpung, regentschap Batang in de provincie Midden-Java